Задача о покрытии полосками
Задача Тарского по школьной алгебре